Хан може да се отнася за някое от следните понятия.

 хан (съоръжение) – съоръжение за хранене и спане, странноприемница
 хан – тюркско-монголска владетелска титла
 Хан – китайска династия
 хан – най-голямата етническа група в Китай
 хан – бивша административна единица в Япония

 Топоними
 Хан – държава в Китай през 5-3 век пр.н.е.
 Хан – река в Корея
 Хан – езеро в Тайланд
 Хан – град в Германия
 Хан – летище в Германия
 Хан – звезда в съзвездието Змиеносец

 Хора
 Аамир Хан (р. 1965) – индийски актьор
 Амир Хан (р. 1986) – английски боксьор
 Имран Хан (р. 1952) – пакистански играч на крикет и политик
 Йоханес Хан (р. 1957) – австрийски политик
 Ото Хан (1879-1968) – германски химик

Вижте също 
 кан (канасювиги) – прабългарска владетелска титла
 Хан Соло – герой от филмовата сага „Междузвездни войни“